Croix (Territoire de Belfort)
 Croix (Noorderdepartement) Croisiens
ook:
Croix-Caluyau, Noorderdepartement  Croix-Caluois of Croix-Caluens
Croix-Chapeau,  Charente-Maritime
Croix-en-Ternois,  Pas-de-Calais
Croix-Fonsomme, Aisne 
Croix-Mare,  Seine-Maritime
Croix-Moligneaux,  Somme 

gemeenten met de naam La Croix
gemeenten met de naam Lacroix